Nabors ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Nabors (1930–2017), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Komiker
 Murray W. Nabors (* 1943), US-amerikanischer Botaniker, Hochschullehrer und Autor